Het Eredivisie-seizoen 2021/22 (mannen) was het 66e seizoen van de Eredivisie, de hoogste Nederlandse voetbalcompetitie. Hierin werd gestreden om het 133e landskampioenschap voetbal. Aan de competitie namen 18 clubs deel. Het seizoen begon op 13 augustus 2021 met een wedstrijd tussen Go Ahead Eagles en sc Heerenveen. Ajax prolongeerde de titel in de een-na-laatste speelronde.

Willem II en PEC Zwolle degradeerden als de nummers 17 en 18 direct naar de Keuken Kampioen Divisie. De nummer 16, Heracles Almelo, degradeerde na zeventien seizoenen in de Eredivisie via de play-offs naar de Eerste divisie.

Voorgaand seizoen 
ADO Den Haag en VVV-Venlo degradeerden in het voorgaande seizoen rechtstreeks naar de Eerste divisie. FC Emmen degradeerde via de nacompetitie. Deze drie clubs werden vervangen door SC Cambuur, Go Ahead Eagles en N.E.C..

Teams

Trainerswijzigingen

Standen

Eindstand

Stand thuiswedstrijden

Stand uitwedstrijden

Stand 1e seizoenshelft

Stand 2e seizoenshelft

Wedstrijddata

Programma/uitslagen

Play-offs

Toeschouwers 

* Wedstrijd zonder publiek vanwege de geldende landelijke coronamaatregelen in Nederland.
** Deze wedstrijd werd zonder publiek gespeeld vanwege de ingestorte tribune in het stadion van N.E.C.
*** Deze wedstrijd werd zonder publiek gespeeld vanwege een protest om de voorwaardelijke stadionbezetting.

Positieverloop per team 
De tabel toont de positie van de ploegen na beëindiging van elke ronde.

Statistieken

Doelpunten

Aantal goals per speelronde

Topscorers

Hat-tricks(+)

Assists

Keepers: Tegendoelpunten en de nul gehouden

Kaarten

Gele en rode kaarten 

 en  /

Kaartenoverzicht (clubs)

Kaartenoverzicht (scheidsrechters)

Uitwerking van de rode kaarten van spelers

Twee gele kaarten 
De volgende spelers hebben in één wedstrijd twee keer geel gekregen en zijn daarmee automatisch uitgesloten van deelname aan de eerstvolgende competitiewedstrijd.
{| class="wikitable" style="text-align: center"
! Speelronde
! Speler
! Club
! Thuis/Uit
! Tegenstander
! Tussen.
! Min.
! Eind.
! Scheidsrechter
|-
| rowspan="2" | 3
| style="text-align: left;" | Sinan Bakış
| style="text-align: left;" | Heracles Almelo
| Thuis
| N.E.C.
| 0 – 0
| 41e
| 0 – 1
| Jochem Kamphuis
|-
| style="text-align: left;" | Luka Ilić
| style="text-align: left;" | FC Twente
| Uit
| SC Cambuur
| 0 – 0
| 55e
| 2 – 0
| Kevin Blom
|-
| 4
| style="text-align: left;" | Mike te Wierik
| style="text-align: left;" | FC Groningen
| Thuis
| sc Heerenveen
| 1 – 1
| 84e
| 1 – 1
| Rob Dieperink
|-
| 5
| style="text-align: left;" | Danilho Doekhi
| style="text-align: left;" | Vitesse
| Thuis
| FC Twente
| 1 – 4
| 85e
| 1 – 4
| Pol van Boekel
|-
| rowspan="2" | 8
| style="text-align: left;" | Alex Bangura
| style="text-align: left;" | SC Cambuur
| Thuis
| AZ
| 1 – 3
| 89e
| 1 – 3
| Jochem Kamphuis
|-
| style="text-align: left;" | Matúš Bero
| style="text-align: left;" | Vitesse
| Thuis
| Feyenoord
| 2 – 1
| 90+7e
| 2 – 1
| Serdar Gözübüyük
|-
| rowspan="2" | 9
| style="text-align: left;" | Ramiz Zerrouki
| style="text-align: left;" | FC Twente
| Thuis
| Willem II
| 1 – 1
| 45+3e
| 1 – 1
| Jochem Kamphuis
|-
| style="text-align: left;" | Derrick Köhn
| style="text-align: left;" | Willem II
| Uit
| FC Twente
| 1 – 1
| 76e
| 1 – 1
| Jochem Kamphuis
|-
| rowspan="4" | 13
| style="text-align: left;" | Anthony Musaba
| style="text-align: left;" | sc Heerenveen
| Thuis
| Willem II
| 0 – 0
| 21e
| 2 – 1
| Serdar Gözübüyük
|-
| style="text-align: left;" | Iñigo Córdoba
| style="text-align: left;" | Go Ahead Eagles
| Thuis
| FC Groningen
| 0 – 1
| 76e
| 0 – 1
| Sander van der Eijk
|-
| style="text-align: left;" | Miquel Nelom
| style="text-align: left;" | Willem II
| Uit
| sc Heerenveen
| 2 – 1
| 78e
| 2 – 1
| Serdar Gözübüyük
|-
| style="text-align: left;" | Joris Kramer
| style="text-align: left;" | Go Ahead Eagles
| Thuis
| FC Groningen
| 0 – 1
| 90+3e
| 0 – 1
| Sander van der Eijk
|-
| 27
| style="text-align: left;" | Antony
| style="text-align: left;" | Ajax
| Thuis
| Feyenoord
| 3 – 2
| 90+5e
| 3 – 2
| Danny Makkelie
|-
| 30
| style="text-align: left;" | Sekou Sylla
| style="text-align: left;" | SC Cambuur
| Thuis
| PSV
| 1 – 1
| 60e
| 1 – 2
| Dennis Higler
|}
Bron: knvb.nl

Rode kaart 
De volgende spelers zijn door de scheidsrechter direct van het veld gezonden en worden automatisch uitgesloten van deelname aan de eerstvolgende competitie-, beker- of play-offwedstrijd(en), tenzij ze de straffen van de aanklager betaald voetbal en de tuchtcommissie niet accepteren.
{| class="wikitable" style="text-align: center"
! style="width: 20px;" | Speelronde
! style="width: 140px;" | Speler
! style="width: 120px;" | Club
! style="width: 45px;" | Thuis/Uit
! style="width: 120px;" | Tegenstander
! style="width: 40px;" | Tussen.
! style="width: 40px;" | Min.
! style="width: 40px;" | Eind.
! style="width: 150px;" | Scheidsrechter
! style="width: 330px;" | Overtreding
! style="width: 200px;" | Straf
|-
| 1
| style="text-align: left;" | Emil Bergström
| style="text-align: left;" | Willem II
| Thuis
| Feyenoord
| 0 – 3
| 59e
| 0 – 4
| Serdar Gözübüyük
| Het met gestrekt been inkomen op Luis Sinisterra van Feyenoord.
| 3, waarvan 1 voorwaardelijk
|-
| 2
| style="text-align: left;" | Sam Kersten
| style="text-align: left;" | PEC Zwolle
| Uit
| N.E.C.
| 2 – 0
| 88e
| 2 – 0
| Sander van der Eijk
| Het onderuit halen van Ole Romeny van N.E.C. buiten het strafschopgebied.
| 1
|-
| 3
| style="text-align: left;" | Michael Pinto
| style="text-align: left;" | Sparta Rotterdam
| Uit
| Go Ahead Eagles
| 1 – 0
| 53e
| 2 – 0
| Jannick van der Laan
| Een harde tackle op Luuk Brouwers van Go Ahead Eagles.
| 3, waarvan 1 voorwaardelijk- Niet geaccepteerd -Tuchtcommissie: Vrijgesproken- Niet geaccepteerd door aanklager betaald voetbal -Beroepscommissie: 3, waarvan 1 voorwaardelijk
|-
| 4
| style="text-align: left;" | Jorn Brondeel
| style="text-align: left;" | Willem II
| Uit
| N.E.C.
| 0 – 0
| 15e
| 0 – 0
| Pol van Boekel
| Hands buiten het strafschopgebied.
| 1
|-
| rowspan="2" | 5
| style="text-align: left;" | Jordy Clasie
| style="text-align: left;" | AZ
| Uit
| Heracles Almelo
| 0 – 1
| 44e
| 3 – 2
| Serdar Gözübüyük
| Een harde tackle op Luca de la Torre van Heracles Almelo.
| 3, waarvan 1 voorwaardelijk
|-
| style="text-align: left;" | Cyril Ngonge
| style="text-align: left;" | FC Groningen
| Uit
| Willem II
| colspan="2" | Na afloop
| 2 – 1
| Jeroen Manschot
| Het negatief handelen tijdens een opstootje.
| Geseponeerd
|-
| rowspan="2" | 6
| style="text-align: left;" | Mike te Wierik
| style="text-align: left;" | FC Groningen
| Thuis
| Vitesse
| 0 – 0
| 36e
| 0 – 1
| Allard Lindhout
| Een harde tackle op Loïs Openda van Vitesse.
| 3, waarvan 1 voorwaardelijk- Niet geaccepteerd -Tuchtcommissie: Vrijgesproken
|-
| style="text-align: left;" | Daniël van Kaam
| style="text-align: left;" | FC Groningen
| Thuis
| Vitesse
| 0 – 1
| 45+5e
| 0 – 1
| Allard Lindhout
| Opzettelijk hands buiten het strafschopgebied.
| 1
|-
| 7
| style="text-align: left;" | Aaron Meijers
| style="text-align: left;" | Sparta Rotterdam
| Thuis
| SC Cambuur
| 0 – 3
| 88e
| 0 – 4
| Martin van den Kerkhof
| Een natrappende beweging op Tom Boere van SC Cambuur.
| 4, waarvan 1 voorwaardelijk- Niet geaccepteerd -Tuchtcommissie: 4, waarvan 1 voorwaardelijk
|-
| 8
| style="text-align: left;" | Thomas Buitink
| style="text-align: left;" | Vitesse
| Thuis
| Feyenoord
| 2 – 1
| 90+12e
| 2 – 1
| Serdar Gözübüyük
| Gevaarlijk inkomen op Orkun Kökçü van Feyenoord.
| 3, waarvan 1 voorwaardelijk
|-
| rowspan="2" | 9
| style="text-align: left;" | Giannis Fivos Botos
| style="text-align: left;" | Go Ahead Eagles
| Thuis
| Heracles Almelo
| 3 – 2
| 70e
| 4 – 2
| Richard Martens
| Een tackle op de achillespees van Noah Fadiga van Heracles Almelo.
| 3, waarvan 1 voorwaardelijk
|-
| style="text-align: left;" | Isac Lidberg
| style="text-align: left;" | Go Ahead Eagles
| Thuis
| Heracles Almelo
| 3 – 2
| 86e
| 4 – 2
| Richard Martens
| Het geven van een elleboogstoot aan Marco Rente van Heracles Almelo.
| 4, waarvan 1 voorwaardelijk
|-
| 11
| style="text-align: left;" | Ibrahim Drešević
| style="text-align: left;" | sc Heerenveen
| Thuis
| Vitesse
| 0 – 0
| 10e
| 1 – 2
| Martin van den Kerkhof
| Het onderuit halen van Loïs Openda van Vitesse buiten het strafschopgebied.
| 1
|-
| 14
| style="text-align: left;" | Roel Janssen
| style="text-align: left;" | Fortuna Sittard
| Thuis
| FC Groningen
| 1 – 3
| 63e
| 1 – 4
| Jeroen Manschot
| Een harde tackle op Mohamed El Hankouri van FC Groningen.
| 3, waarvan 1 voorwaardelijk
|-
| 16
| style="text-align: left;" | Shawn Adewoye
| style="text-align: left;" | RKC Waalwijk
| Uit
| FC Twente
| 2 – 1
| 89e
| 2 – 1
| Pol van Boekel
| Een charge op Dimitris Limnios van FC Twente.
| 3, waarvan 1 voorwaardelijk
|-
| rowspan="2" | 17
| style="text-align: left;" | Doke Schmidt
| style="text-align: left;" | SC Cambuur
| Thuis
| sc Heerenveen
| 0 – 1
| 12e
| 1 – 2
| Danny Makkelie
| Een charge op Tibor Halilović van sc Heerenveen.
| 3, waarvan 1 voorwaardelijk
|-
| style="text-align: left;" | Nikos Michelis
| style="text-align: left;" | Willem II
| Uit
| AZ
| 1 – 1
| 75e
| 4 – 1
| Allard Lindhout
| Het onderuit halen van Albert Guðmundsson van AZ in het strafschopgebied.
| 1
|-
| rowspan="4" | 18
| style="text-align: left;" | Neraysho Kasanwirjo
| style="text-align: left;" | FC Groningen
| Uit
| AZ
| 0 – 0
| 4e
| 1 – 0
| Martin van den Kerkhof
| Een harde tackle op Dani de Wit van AZ.
| 2, waarvan 1 voorwaardelijk
|-
| style="text-align: left;" | Michal Sadílek
| style="text-align: left;" | FC Twente
| Uit
| FC Utrecht
| 0 – 1
| 51e
| 1 – 1
| Richard Martens
| Het geven van een elleboogstoot aan Anastasios Douvikas van FC Utrecht.
| 3, waarvan 1 voorwaardelijk- Niet geaccepteerd -Tuchtcommissie: 3, waarvan 1 voorwaardelijk- In beroep gegaan -Beroepscommissie: 3, waarvan 1 voorwaardelijk
|-
| style="text-align: left;" | Joris Kramer
| style="text-align: left;" | Go Ahead Eagles
| Uit
| PSV
| 1 – 0
| 68e
| 2 – 0
| Dennis Higler
| Het onderuit halen van de doorgebroken speler Yorbe Vertessen van PSV buiten het strafschopgebied.
| 1
|-
| style="text-align: left;" | Ulrik Yttergård Jenssen
| style="text-align: left;" | Willem II
| Thuis
| N.E.C.
| 0 – 1
| 89e
| 0 – 1
| Danny Makkelie
| Het onderuit halen van de doorgebroken speler Elayis Tavşan van N.E.C. buiten het strafschopgebied.
| 1
|-
| rowspan="2" | 20
| style="text-align: left;" | Loïs Openda
| style="text-align: left;" | Vitesse
| Thuis
| FC Groningen
| 0 – 0
| 35e
| 1 – 3
| Dennis Higler
| Het geven van een elleboogstoot aan Mike te Wierik van FC Groningen.
| 4, waarvan 1 voorwaardelijk- Niet geaccepteerd -Tuchtcommissie: 3, waarvan 1 voorwaardelijk
|-
| style="text-align: left;" | Iván Márquez
| style="text-align: left;" | N.E.C.
| Thuis
| Feyenoord
| 1 – 3
| 87e
| 1 – 4
| Pol van Boekel
| Het geven van een duw aan Cyriel Dessers van Feyenoord.
| 2, waarvan 1 voorwaardelijk
|-
| rowspan="2" | 21
| style="text-align: left;" | Jacob Rasmussen
| style="text-align: left;" | Vitesse
| Uit
| FC Twente
| 1 – 0
| 43e
| 3 – 0
| Danny Makkelie
| Bal met zijn arm voor de doellijn gekeerd.
| 1
|-
| style="text-align: left;" | Siemen Voet
| style="text-align: left;" | PEC Zwolle
| Thuis
| N.E.C.
| 1 – 1
| 69e
| 1 – 1
| Jannick van der Laan
| Een harde tackle op Elayis Tavşan van N.E.C.
| 3, waarvan 1 voorwaardelijk
|-
| 23
| style="text-align: left;" | Adrian Grbić
| style="text-align: left;" | Vitesse
| Uit
| FC Utrecht
| 1 – 0
| 65e
| 1 – 1
| Allard Lindhout
| Het geven van een elleboogstoot aan Mike van der Hoorn van FC Utrecht.
| 4, waarvan 1 voorwaardelijk- Niet geaccepteerd -Tuchtcommissie: 3, waarvan 1 voorwaardelijk
|-
| 24
| style="text-align: left;" | Arno Verschueren
| style="text-align: left;" | Sparta Rotterdam
| Thuis
| PSV
| 1 – 0
| 54e
| 1 – 2
| Jeroen Manschot
| Onbesuisde tackle op Eran Zahavi van PSV.
| 3, waarvan 1 voorwaardelijk
|-
| 26
| style="text-align: left;" | Souffian El Karouani
| style="text-align: left;" | N.E.C.
| Uit
| FC Groningen
| 1 – 1
| 18e
| 4 – 3
| Sander van der Eijk
| Het geven van een lichte kopstoot aan Jørgen Strand Larsen.
| Geseponeerd
|-
| 29
| style="text-align: left;" | Ali Akman
| style="text-align: left;" | N.E.C.
| Thuis
| FC Twente
| 0 – 0
| 58e
| 0 – 2
| Dennis Higler
| Het gaan staan op de enkel van Michal Sadílek van FC Twente.
| 3, waarvan 1 voorwaardelijk
|-
| 31
| style="text-align: left;" | Anas Ouahim
| style="text-align: left;" | Heracles Almelo
| Thuis
| FC Twente
| 0 – 0
| 16e
| 1 – 1
| Sander van der Eijk
| Een harde charge op Dimitris Limnios van FC Twente.
| 3, waarvan 1 voorwaardelijk
|-
| 32
| style="text-align: left;" | Sven Sonnenberg
| style="text-align: left;" | Heracles Almelo
| Uit
| Willem II
| 2 – 0
| 90+2e
| 2 – 0
| Allard Lindhout
| Met gestrekt been inkomen op Jelte Pal van Willem II.
| 3, waarvan 1 voorwaardelijk
|}
Bron: knvb.nl

Uitwerking van straffen die door de aanklager van de KNVB gegeven zijn 
Deze straffen zijn uitgedeeld naar aanleiding van incidenten in andere toernooien/competities of door de aanklager betaald voetbal. Ze hebben betrekking op alle eerstvolgende officiële wedstrijden binnen Nederland, dus ook de Eredivisie.
{| class="wikitable" style="text-align: center"
! style="width: 20px;" | Speelronde
! style="width: 140px;" | Naam
! style="width: 120px;" | Club
! style="width: 45px;" | Thuis/Uit
! style="width: 120px;" | Tegenstander
! style="width: 40px;" | Tussen.
! style="width: 40px;" | Min.
! style="width: 40px;" | Eind.
! style="width: 150px;" | Scheidsrechter
! style="width: 330px;" | Overtreding
! style="width: 200px;" | Straf
|-
| Finale Johan Cruijff Schaal
| style="text-align: left;" | Nicolás Tagliafico
| style="text-align: left;" | Ajax
| Thuis
| PSV
| 0 – 2
| 40e
| 0 – 4
| Björn Kuipers
| Onbesuisd inkomen op de benen van André Ramalho van PSV.
| 3, waarvan 1 voorwaardelijk
|-
| Halve finale KNVB Beker
| style="text-align: left;" | Joris Kramer
| style="text-align: left;" | Go Ahead Eagles
| Thuis
| PSV
| 1 – 1
| 45+2e
| 1 – 2
| Pol van Boekel
| Het onderuit halen van de doorgebroken speler Eran Zahavi van PSV buiten het strafschopgebied.
| 1
|}
Bron: knvb.nl

Uitwerking van straffen die door gele kaarten bij de KNVB geregistreerd zijn 
Spelers
Bij de 5e en de 10e en elke volgende gele kaart daarop is de speler daarmee automatisch uitgesloten van deelname aan de eerstvolgende wedstrijd.* Speler die een gele kaart meenam uit het vorige seizoen ((2020/21) speelronde 33 en/of 34 uit de Eredivisie of speelronde 37 en/of 38 uit de Eerste divisie).
Stafleden
Bij de 4e en de 8e en elke volgende gele kaart daarop heeft de staflid een functieontzegging voor de eerstvolgende wedstrijd voor de betrokken staflid.
Overzicht
{| class="wikitable" style="text-align: center"
! Speelronde
! Naam 
! Club
! Reden
|-
| rowspan="3" | 9
| style="text-align: left;" | Dirk Abels
| style="text-align: left;" | Sparta Rotterdam
| 5* gele kaarten na 9 speelronden.
|-
| style="text-align: left;" | Riechedly Bazoer
| style="text-align: left;" | Vitesse
| 5* gele kaarten na 9 speelronden.
|-
| style="text-align: left;" | Noah Fadiga
| style="text-align: left;" | Heracles Almelo
| 5* gele kaarten na 9 speelronden.
|-
| 10
| style="text-align: left;" | Matúš Bero
| style="text-align: left;" | Vitesse
| 5 gele kaarten na 10 speelronden.
|-
| 11
| style="text-align: left;" | Mark van der Maarel
| style="text-align: left;" | FC Utrecht
| 5 gele kaarten na 11 speelronden.
|-
| rowspan="2" | 12
| style="text-align: left;" | Adam Maher
| style="text-align: left;" | FC Utrecht
| 5 gele kaarten na 12 speelronden.
|-
| style="text-align: left;" | Giacomo Quagliata
| style="text-align: left;" | Heracles Almelo
| 5* gele kaarten na 12 speelronden.
|-
| 13
| style="text-align: left;" | Tomáš Suslov
| style="text-align: left;" | FC Groningen
| 5 gele kaarten na 13 speelronden.
|-
| rowspan="2" | 14
| style="text-align: left;" | Michiel Kramer
| style="text-align: left;" | RKC Waalwijk
| 5 gele kaarten na 14 speelronden.
|-
| style="text-align: left;" | Ahmed Touba
| style="text-align: left;" | RKC Waalwijk
| 5 gele kaarten na 14 speelronden.
|-
| 15
| style="text-align: left;" | Iván Márquez
| style="text-align: left;" | N.E.C.
| 5 gele kaarten na 15 speelronden.
|-
| rowspan="2" | 17
| style="text-align: left;" | Willem Janssen
| style="text-align: left;" | FC Utrecht
| 5 gele kaarten na 17 speelronden.
|-
| style="text-align: left;" | Vangelis Pavlidis
| style="text-align: left;" | AZ
| 5* gele kaarten na 17 speelronden.
|-
| rowspan="3" | 18
| style="text-align: left;" | Adil Auassar
| style="text-align: left;" | Sparta Rotterdam
| 5 gele kaarten na 18 speelronden.
|-
| style="text-align: left;" | Marco Rente
| style="text-align: left;" | Heracles Almelo
| 5 gele kaarten na 18 speelronden.
|-
| style="text-align: left;" | Ramiz Zerrouki
| style="text-align: left;" | FC Twente
| 5 gele kaarten na 18 speelronden.
|-
| 19
| style="text-align: left;" | Alex Bangura
| style="text-align: left;" | SC Cambuur
| 5 gele kaarten na 19 speelronden.
|-
| rowspan="2" | 21
| style="text-align: left;" | Alexander Büttner
| style="text-align: left;" | RKC Waalwijk
| 5 gele kaarten na 21 speelronden.
|-
| style="text-align: left;" | Pantelis Hatzidiakos
| style="text-align: left;" | AZ
| 5 gele kaarten na 21 speelronden.
|-
| 22
| style="text-align: left;" | Fredrik Midtsjø
| style="text-align: left;" | AZ
| 5 gele kaarten na 22 speelronden.
|-
| rowspan="5" | 23
| style="text-align: left;" | Fredrik Aursnes
| style="text-align: left;" | Feyenoord
| 5 gele kaarten na 23 speelronden.
|-
| style="text-align: left;" | Bas Kuipers
| style="text-align: left;" | Go Ahead Eagles
| 5 gele kaarten na 23 speelronden.
|-
| style="text-align: left;" | Lasse Schöne
| style="text-align: left;" | N.E.C.
| 5 gele kaarten na 23 speelronden.
|-
| style="text-align: left;" | Mees de Wit
| style="text-align: left;" | PEC Zwolle
| 5 gele kaarten na 23 speelronden.
|-
| style="text-align: left;" | Maximilian Wittek
| style="text-align: left;" | Vitesse
| 5 gele kaarten na 23 speelronden.
|-
| rowspan="2" | 24
| style="text-align: left;" | Danny Buijs 
| style="text-align: left;" | FC Groningen
| 4 gele kaarten na 24 speelronden.
|-
| style="text-align: left;" | Owen Wijndal
| style="text-align: left;" | AZ
| 5 gele kaarten na 24 speelronden.
|-
| rowspan="4" | 25
| style="text-align: left;" | Mark van der Maarel
| style="text-align: left;" | FC Utrecht
| 10 gele kaarten na 25 speelronden.
|-
| style="text-align: left;" | Calvin Mac-Intosch
| style="text-align: left;" | SC Cambuur
| 5 gele kaarten na 25 speelronden.
|-
| style="text-align: left;" | Lisandro Martínez
| style="text-align: left;" | Ajax
| 5* gele kaarten na 25 speelronden.
|-
| style="text-align: left;" | Dries Saddiki
| style="text-align: left;" | Willem II
| 5 gele kaarten na 25 speelronden.
|-
| rowspan="8" | 26
| style="text-align: left;" | Martin Angha
| style="text-align: left;" | Fortuna Sittard
| 5 gele kaarten na 26 speelronden.
|-
| style="text-align: left;" | George Cox
| style="text-align: left;" | Fortuna Sittard
| 5 gele kaarten na 26 speelronden.
|-
| style="text-align: left;" | Juriën Gaari
| style="text-align: left;" | RKC Waalwijk
| 5 gele kaarten na 26 speelronden.
|-
| style="text-align: left;" | Orkun Kökçü
| style="text-align: left;" | Feyenoord
| 5 gele kaarten na 26 speelronden.
|-
| style="text-align: left;" | Adam Maher
| style="text-align: left;" | FC Utrecht
| 10 gele kaarten na 26 speelronden.
|-
| style="text-align: left;" | Yuta Nakayama
| style="text-align: left;" | PEC Zwolle
| 5 gele kaarten na 26 speelronden.
|-
| style="text-align: left;" | Giacomo Quagliata
| style="text-align: left;" | Heracles Almelo
| 10* gele kaarten na 26 speelronden.
|-
| style="text-align: left;" | Michal Sadílek
| style="text-align: left;" | FC Twente
| 5 gele kaarten na 26 speelronden.
|-
| rowspan="3" | 27
| style="text-align: left;" | Thomas van den Belt
| style="text-align: left;" | PEC Zwolle
| 5 gele kaarten na 27 speelronden.
|-
| style="text-align: left;" | Mats Deijl
| style="text-align: left;" | Go Ahead Eagles
| 5 gele kaarten na 27 speelronden.
|-
| style="text-align: left;" | Robin Maulun
| style="text-align: left;" | SC Cambuur
| 5 gele kaarten na 27 speelronden.
|-
| 28
| style="text-align: left;" | Ricky van Wolfswinkel
| style="text-align: left;" | FC Twente
| 5 gele kaarten na 28 speelronden.
|-
| rowspan="4" | 29
| style="text-align: left;" | Ibrahim Drešević
| style="text-align: left;" | sc Heerenveen
| 5 gele kaarten na 29 speelronden.
|-
| style="text-align: left;" | Rami Kaib
| style="text-align: left;" | sc Heerenveen
| 5 gele kaarten na 29 speelronden.
|-
| style="text-align: left;" | Neraysho Kasanwirjo
| style="text-align: left;" | FC Groningen
| 5 gele kaarten na 29 speelronden.
|-
| style="text-align: left;" | Carlos Vinícius
| style="text-align: left;" | PSV
| 5 gele kaarten na 29 speelronden.
|-
| rowspan="2" | Inhaalronde23
| style="text-align: left;" | Vito van Crooij
| style="text-align: left;" | Sparta Rotterdam
| 5 gele kaarten na inhaalronde 23.
|-
| style="text-align: left;" | Joeri de Kamps
| style="text-align: left;" | Sparta Rotterdam
| 5 gele kaarten na inhaalronde 23.
|-
| rowspan="2" | Inhaalronde25
| style="text-align: left;" | Tom Beugelsdijk
| style="text-align: left;" | Sparta Rotterdam
| 5 gele kaarten na inhaalronde 25.
|-
| style="text-align: left;" | Thomas Buitink
| style="text-align: left;" | Vitesse
| 5 gele kaarten na inhaalronde 25.
|-
| rowspan="3" | 30
| style="text-align: left;" | Matúš Bero
| style="text-align: left;" | Vitesse
| 10 gele kaarten na 30 speelronden.
|-
| style="text-align: left;" | Jacob Rasmussen
| style="text-align: left;" | Vitesse
| 5 gele kaarten na 30 speelronden.
|-
| style="text-align: left;" | Sondre Tronstad
| style="text-align: left;" | Vitesse
| 5 gele kaarten na 30 speelronden.
|-
| 31
| style="text-align: left;" | Riechedly Bazoer
| style="text-align: left;" | Vitesse
| 10* gele kaarten na 31 speelronden.
|-
| rowspan="8" | 32
| style="text-align: left;" | Shawn Adewoye
| style="text-align: left;" | RKC Waalwijk
| 5 gele kaarten na 32 speelronden.
|-
| style="text-align: left;" | Jordy Clasie
| style="text-align: left;" | AZ
| 5 gele kaarten na 32 speelronden.
|-
| style="text-align: left;" | Deroy Duarte
| style="text-align: left;" | Fortuna Sittard
| 5 gele kaarten na 32 speelronden.
|-
| style="text-align: left;" | Zian Flemming
| style="text-align: left;" | Fortuna Sittard
| 5 gele kaarten na 32 speelronden.
|-
| style="text-align: left;" | Mees Hoedemakers
| style="text-align: left;" | SC Cambuur
| 5* gele kaarten na 32 speelronden.
|-
| style="text-align: left;" | Tyrell Malacia
| style="text-align: left;" | Feyenoord
| 5 gele kaarten na 32 speelronden.
|-
| style="text-align: left;" | Mats Seuntjens
| style="text-align: left;" | Fortuna Sittard
| 5 gele kaarten na 32 speelronden.
|-
| style="text-align: left;" | Jørgen Strand Larsen
| style="text-align: left;" | FC Groningen
| 5 gele kaarten na 32 speelronden.
|-
| 33
| style="text-align: left;" | Mitchel Paulissen
| style="text-align: left;" | SC Cambuur
| 5 gele kaarten na 33 speelronden.
|-
| 34
| style="text-align: left;" | Edson Álvarez
| style="text-align: left;" | Ajax
| 5 gele kaarten na 34 speelronden.
|}
Bron: knvb.nl

Onderscheidingen

Maandelijkse onderscheidingen

Jaarlijkse onderscheidingen

Transfers

Trivia 
 Erik ten Hag, trainer van Ajax, is bij aanvang van het seizoen het langst bij zijn huidige club. Hij trad in dienst bij de Amsterdamse club in januari 2018. 
 Kees van Wonderen, sinds medio 2020 trainer van Go Ahead Eagles en Rogier Meijer, sinds medio 2019 trainer bij N.E.C. maken beiden hun debuut als trainer in de Eredivisie.
 PEC Zwolle bleef de eerste vijf wedstrijden zonder punten en doelpunten. Dit was nooit eerder gebeurd in de historie van de Eredivisie.

Zie ook 
 Vrouwen Eredivisie 2021/22

Eredivisie (mannenvoetbal)
Nederlands competitievoetbal 2021/22